Ангелеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Ангелеску, Александру (1836—1911) — румынский политический, государственный и военный деятель.
 Ангелеску, Джулия (известна как Giulia; род. 1984) — румынская певица.
 Ангелеску, Георге (1839—1915) — румынский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, военный министр Румынии.
 Ангелеску, Марчел (1909—1977) — румынский актёр. Заслуженный артист РНР.
 Ангелеску, Мирча (род. 1927) — румынский актёр.

 Медицинский термин
 Симптом Ангелеску